Algemeen
 Taal in de meest traditionele zin: een mondelinge of schriftelijke manier om intermenselijke communicatie te verwezenlijken
 Gebarentaal
 Metataal
 Objecttaal
 Tweede taal
 Vreemde taal
Geografie van de Filipijnse provincie Batangas
 Taal (Batangas), gemeente 
 Taalmeer
 Taal (vulkaan), actieve vulkaan
Informatica en wetenschap
 Computertaal  
 Formele taal, vormelijk taalgebruik of ICT- en logicaterm
 Programmeertaal
Muziek
 Taal, ook wel madjira, een bel-achtig slaginstrument